D’Artagnan und die drei Musketiere ist der Titel von
 D’Artagnan und die drei Musketiere (1963), italienischer Abenteuerfilm von Fulvio Tului
 D’Artagnan und die drei Musketiere (1978), russischer Musikfilm von Georgi Jungwald-Chilkewitsch
 D’Artagnan und die 3 MuskeTiere, japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 1981
 D’Artagnan und die drei Musketiere (1987), japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 1987

Siehe auch:
 Die drei Musketiere